Le tournoi de tennis de Dubaï est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2005, classée en catégorie Tier II, se dispute du  au .

Lindsay Davenport remporte le simple dames. En finale, elle bat Jelena Janković, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Virginia Ruano Pascual et Paola Suárez.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Dubaï
 Saison 2005 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2005
Tennis féminin en 2005
2005 aux Émirats arabes unis
Tennis en février 2005
Tennis en mars 2005